Brougham kan syfta på:

 Brougham, Cumbria – en ort och en civil parish i Eden i Cumbria i nordvästra England
 Brougham Castle – ett slott i ovannämnda ort
 Brougham (biltyp) - en karossmodell för bilar

Personer
 Henry Brougham Guppy (1854–1926), en brittisk botaniker och läkare
 Henry Brougham, 1:e baron Brougham och Vaux (1778–1868), en brittisk jurist och politiker